Даниель Людвиг Эрнст Бетхе (, 1851—1913) — немецкий садовод и ботаник, в 1881 году эмигрировавший в Австралию.

Биография 
Эрнст Бетхе родился в Потсдаме 31 декабря 1851 года. Мать Эрнста умерла при его рождении. Учился в Потсдамской высшей школе, однако по состоянию здоровья не поступил в университет. Продолжал обучение в Потсдамском садоводческом колледже, затем работал в Берлинском ботаническом саду. С 1874 года Бетхе был садоводом в питомнике Луи ван Гутта в Генте.

В 1880 году Эрнст Бетхе отправился на Самоа. Затем он посетил архипелаги Тонга, Маршалловы острова и Каролинские острова. В 1881 году прибыл в Сидней. В сентябре 1881 года Чарльз Мур назначил Бетхе собирателем растений для Сиднейского ботанического сада. В 1897 году он стал ассистентом нового директора сада Джозефа Генри Мэйдена. Эрнст Бетхе издал несколько публикаций по флоре Нового Южного Уэльса в соавторстве с Муром и Мэйденом.

Эрнст Бетхе, обладавший весьма слабым здоровьем с рождения, скончался от туберкулёза лёгких 28 июня 1913 года. Известно, что менее чем за 12 часов до своей смерти он описывал новый вид растений.

Некоторые научные публикации

Род и некоторые виды, названные в честь Э. Бетхе 
  [= ]
 
 
  [≡ ]
  [≡ ]

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австралии
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Члены Лондонского Линнеевского общества
Садоводы Германии